Josef Straka (né le  à Jindřichův Hradec en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues majeures européennes depuis la saison 1995-1996. Il évolue avec les HC Sparta Prague dans l'Extraliga et avec le HC České Budějovice dans la 1. liga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 || HC Litvínov U18 || Czech U18 ||14 ||9 ||10 ||19 ||6 ||2 ||3 ||0 ||3 ||0
|-
|1992-1993 || HC Litvínov U18 || Czech U18 ||36 ||49 ||46 ||95 ||37 ||2 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|1993-1994 || HC Litvínov U18 || Czech U18 ||37 ||71 ||50 ||121 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || HC Litvínov U20 || Czech U20 ||2 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || HC Litvínov U20 || Czech U20 ||40 ||34 ||39 ||73 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Équipe République tchèque U18 || EJC-18 ||5 ||3 ||5 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || HC Litvínov U20 || Czech U20 ||7 ||4 ||0 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || HC Litvínov || Extraliga ||31 ||4 ||7 ||11 ||8 ||14 ||3 ||1 ||4 ||6   
|-
|1995-1996 || Équipe République tchèque U18 || EJC-18 ||5 ||1 ||5 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || Équipe République tchèque U20 || WJC-20 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || HC Litvínov || Extraliga ||52 ||14 ||14 ||28 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || HC Litvínov U20 || Czech U20 ||16 ||11 ||20 ||31 ||4 ||5 ||3 ||0 ||3 ||0 
|-
|1997-1998 || HC Litvínov || Extraliga ||14 ||2 ||1 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Équipe République tchèque U20 || WJC-20 ||7 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-    
|-
|1998-1999 || HC Litvínov || Czech U20 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || HC Litvínov || Extraliga ||48 ||5 ||17 ||22 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || HC Litvínov || Extraliga ||11 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || HC Škoda Plzeň || Extraliga ||26 ||5 ||4 ||9 ||8 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2000-2001 || HC Škoda Plzeň || Extraliga ||50 ||12 ||15 ||27 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || BK Mladá Boleslav || 2. liga ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||2 ||6 ||8 ||2  
|-
|2000-2001 || BK Mladá Boleslav || 1. liga ||- ||- ||- ||- ||- ||8 ||2 ||5 ||7 ||2   
|-
|2001-2002 || HC Škoda Plzeň || Extraliga ||52 ||29 ||27 ||56 ||38 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2001-2002 || Équipe République tchèque || EHT ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Équipe République tchèque || International ||7 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || HC Škoda Plzeň || Extraliga ||52 ||16 ||24 ||40 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || HC Škoda Plzeň || Extraliga ||52 ||23 ||32 ||55 ||28 ||12 ||7 ||6 ||13 ||8
|-
|2003-2004 || Équipe République tchèque || International ||1 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2004-2005 || HC Škoda Plzeň || Extraliga ||27 ||6 ||12 ||18 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005 || HC Sparta Prague || Extraliga ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || Orli Znojmo || Extraliga ||12 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || EHC Linz || EBEL ||7 ||3 ||1 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || HC Škoda Plzeň || Extraliga ||13 ||3 ||3 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || HC Sparta Prague || Extraliga ||38 ||12 ||15 ||27 ||10 ||17 ||1 ||9 ||10 ||4 
|-
|2006-2007 || Lukko Rauma || SM-liiga ||56 ||24 ||36 ||60 ||66 ||3 ||2 ||1 ||3 ||2  
|-
|2006-2007 || Équipe République tchèque || EHT ||9 ||4 ||3 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-            
|-
|2006-2007 || Équipe République tchèque || International ||17 ||4 ||9 ||13 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Severstal Tcherepovets || Superliga ||55 ||15 ||16 ||31 ||30 ||8 ||0 ||5 ||5 ||22  
|-
|2007-2008 || Équipe République tchèque || EHT ||6 ||2 ||1 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Équipe République tchèque || International ||12 ||5 ||2 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Severstal Tcherepovets || KHL ||50 ||12 ||14 ||26 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Severstal Tcherepovets || KHL ||53 ||21 ||22 ||43 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2009-2010 || Équipe République tchèque || International ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011 || Severstal Tcherepovets || KHL ||52 ||19 ||21 ||40 ||16 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0 
|-
|2010-2011 || Équipe République tchèque || International ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Severstal Tcherepovets || KHL ||36 ||11 ||10 ||21 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Ak Bars Kazan || KHL ||13 ||4 ||2 ||6 ||10 ||9 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2012-2013 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL ||31 ||7 ||3 ||10 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Lukko Rauma || SM-liiga ||15 ||5 ||2 ||7 ||4 ||11 ||2 ||3 ||5 ||0  
|-
|2013-2014 || Schlittschuh Club Langnau Tigers || LNB ||6 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2013-2014 || HC Škoda Plzeň || Extraliga ||8 ||2 ||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2013-2014 || KLH Chomutov || Extraliga ||30 ||8 ||6 ||14 ||6 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2014-2015 || HC České Budějovice || 1. liga || 51 || 30 || 47 || 77 || 48 || 23 || 8 || 15 || 23 || 10 
|-
| 2014-2015 || HC Sparta Prague || Extraliga || 3 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC České Budějovice || 1. liga || 51 || 20 || 34 || 54 || 32 || 9 || 3 || 6 || 9 || 4
|-
| 2016-2017 || HC České Budějovice || 1. liga || 5 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Gherdeina || AlpsHL || 32 || 17 || 26 || 43 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blue Devils Weiden || Oberliga || 46 || 29 || 41 || 70 || 30 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || ERV Schweinfurt || Regionalliga || 
|-
| 2019-2020 || EHC Waldkraiburg  || Regionalliga || 24 || 21 || 29 || 50 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || EHC Waldkraiburg  || Regionalliga || 8 || 5 || 10 || 15 || 2 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du KLH Chomutov
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Gherdeina
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du SC Langnau Tigers
Naissance en février 1978
Naissance à Jindřichův Hradec
Naissance en Tchécoslovaquie